Az 1996–1997-es Danish Superliga volt a 7. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában.

A címvédő a Brøndby volt. A szezont újra a Brøndby csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokságok
Dán 1